Евгений Царьков:
 Царьков, Евгений Игоревич (род. 1974) — политический деятель, народный депутат Украины.
 Царьков, Евгений Юрьевич (род. 1970) — российский и украинский футболист.